Borsos Vilmos (1967) labdarúgó
 Borsos Vilmos (2000) labdarúgó

Jegyzetek